Santa Filomena ist der Name mehrerer Gemeinden

in Brasilien:
 Santa Filomena (Pernambuco)
 Santa Filomena (Piauí)
 Santa Filomena do Maranhão

in Peru:
 Santa Filomena (Ayacucho)